The National – grupa muzyczna
 The National – turniej curlingowy
 „The National” – dziennik w Papui-Nowej Gwinei